Храстовица може бити:

 Храстовица (Петриња), насељено мјесто града Петриње, Банија, Република Хрватска
 Храстовица Виводинска, насељено мјесто града Озља, Република Хрватска
 Храстовица (Мокроног-Требелно), насељено мјесто у општини Мокроног-Требелно, Република Словенија